Salmilampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salmilampi (sjö i Lappland), 
 Salmilampi (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar